Matilda è un nome proprio di persona italiano femminile. Variante di Matilde.

Cinema 
 Matilda 6 mitica – film di Danny DeVito
 Matilda – film di Antonietta De Lillo e Giorgio Magliulo, con Silvio Orlando
 Matilda – film di Matthew Warchus, con Emma Thompson
 Tata Matilda e il grande botto film di Susanna White del 2010 con Emma Thompson nel ruolo di Tata Matilda
 Mathilda – co-protagonista del film Léon di Luc Besson; il personaggio è interpretato da Natalie Portman

Letteratura 
 Matilda – romanzo del 1819 di Mary Shelley
 Matilda – romanzo di Roald Dahl

Musica 
 Waltzing Matilda – famosa canzone popolare australiana
 Matildas – soprannome delle giocatrici della Nazionale di calcio femminile dell'Australia, derivato dalla canzone qui sopra citata
 Matilda – canzone di Harry Belafonte
 Matilda Mother – canzone dei Pink Floyd, tratta dall'album The Piper at the Gates of Dawn
 Matilda – canzone degli Alt-J

Onomastica 
Matilda – variante del nome proprio di persona italiano Matilde

Persone 
 Matilda Imperatrice – imperatrice Sacro Romano Impero
 Matilda di Sassonia – principessa d'Inghilterra, nata nel 1156

Personaggi 
 Matilda de Paperoni – personaggio Disney
 Matilda Mouse – nome di due personaggi della Disney

Altro 
 Matilda Mk I – carro armato britannico della seconda guerra mondiale
 Matilda Mk II – carro armato britannico della seconda guerra mondiale
 Tata Matilda – personaggio dell'omonima serie di romanzi